Název Epos má více významů:
 Epos – rozsáhlé veršované umělecké dílo
 Epos (software) – otevřený program převádějící text na řeč
 Epos (skupina) – brněnská fotografická skupina, která byla činná v letech 1967–1980, členové: Jiří Horák, Rostislav Košťál, František Maršálek, Petr Sikula.
Epos 257 – český umělec